2-й Всероссийский шашечный турнир — соревнование по русским шашкам, которое прошло с 10 по 18 июля 1895 года в  Москве.

Организатор — Павел Николаевич Бодянский. Фактически был вторым чемпионатом Российской империи по шашкам.

Участники 
Приняли участие 14 шашистов:

семь москвичей - Воронцов, Каулен, С. Васильев, В. Васильев, Иванов, Яковлев, Лебедев; трое из Епифани - А. Оводов, И. Оводов,  Кузнецов; Фишбин (Варшава); Бородинский (Павловский Посад); В. Шошин (Санкт-Петербург); Бодянский (Киев).

В турнире защищали свой прошлогодний чемпионский титул 2 победителя первого Всероссийского шашечного турнира - Воронцов и Каулен; бронзовый призёр 1894 года А. Оводов тоже боролся за медали. 

Среди участников также обращал на себя внимание 76-летний Яков Андреевич Лебедев, игравший еще со знаменитым Хромым. По словам Лебедева, Хромой давал ему ничью вперёд. На 2-м Всероссийском турнире Лебедев сыграл довольно удачно.

Большой известностью пользовались братья Степан Васильевич и Василий Васильевич Васильевы. Их мануфактурная лавка была одним из мест игры в шашки в Москве. Старейшим участником турнира был Николай Яковлевич Яковлев - один из сильнейших московских игроков в 1870 - 1880 годы.

Ход турнира 

Соревнование продолжалось девять дней. Было сыграно 352 партии (в связи с отъездом Бородинский не сыграл 4 партии, Шошин - 8). Все партии турнира были записаны. Закончился турнир 18 июля, но уже накануне стало ясно, кто выйдет победителем. Первый приз - 82 рубля - получил Воронцов, набравший 42,5 очка. Из 52 партий он проиграл лишь 3 (одну - А. Оводову и две - Бородинскому).

Каулен отстал на 3,5 очка, завоевав второй приз - 38 рублей. Третий приз - 30 рублей, а также специальный приз - 10 рублей за "наилучшую партию" (с Ивановым) получил Фишбин.

Еще один специальный приз 15 рублей - получил С. Васильев за лучший результат в игре с первыми тремя призёрами (=2 с Воронцовым, +1 = 2 с Кауленом, +2= 1 с Фишбиным).

Литература

Примечания 

Спортивные соревнования в Российской империи
Соревнования по русским шашкам в России
Соревнования по шашкам в Москве
Шашки в Российской империи
1895 год в шашках